Meditazione – pratica che si utilizza per raggiungere una maggiore padronanza delle attività della mente
 Meditazione – album di Massimo Ranieri del 1976
 Meditazione – dipinto di Domenico Fetti
 Meditazione – raccolta di racconti di Franz Kafka